CAWR steht für:
 

Cawr (walisisch für „Riese, Held“) steht für:
 Castell Cawr, Hügel und Ausgrabungsstätte südwestlich von Abergele, County Borough Conwy in Wales

Siehe auch:
 Cavares

Abkürzung